Карпа́тская Украи́на () — непризнанное государство, провозглашённое 15 марта 1939 года в городе Хуст на территории одноименной автономной земли из состава «второй» Чехословацкой республики и просуществовавшее ровно один день — до 16 марта, когда этот город захватили венгерские войска (по другим сведениям — до 18 марта, когда Венгрией была оккупирована вся территория Карпатской Украины).

История 
Территория Карпатской Украины до 1918 года входила в Австро-Венгерскую империю. 1 января 1919 года в Хусте 420 делегатов Всенародного собрания украинцев единогласно постановило присоединить Закарпатье к Украинской Народной Республике. 4 июня 1920 года в соответствии с Трианонским договором Закарпатье вошло в состав Чехословакии как одна из четырёх «земель» под названием Подкарпатская Русь (c 26 октября 1938 года — «автономная земля» Карпатская Украина в составе «второй» Чехословацкой республики).

После того, как в результате Мюнхенского соглашения 1938 года Чехословакия была ликвидирована, на территории автономной Карпатской Украины было провозглашено одноимённое независимое государство. Его президентом стал Августин Волошин. Он сразу же направил телеграмму Адольфу Гитлеру:

От имени правительства Карпатской Украины прошу Вас принять к сведению провозглашение нашей самостоятельности под охраной Немецкого Рейха.

Официальной реакции Германии не последовало. На повторное обращение правительства Волошина 15 марта консул Германии в Хусте посоветовал ему «не оказывать сопротивления венгерскому вторжению, ибо немецкое правительство в данной ситуации, к сожалению, не может взять Карпатскую Украину под протекторат».

Тем временем венгерское правительство направило руководству Карпатской Украины предложение разоружиться и мирно войти в состав Венгрии. В ответ Волошин объявил, что Карпатская Украина — мирное государство и хочет жить в мире с соседями, но в случае необходимости даст отпор любому агрессору.

Но уже на следующий день после провозглашения независимости, 16 марта, Хуст был захвачен венгерской армией. По другим сведениям, венгерские войска вторглись в Закарпатье уже 14 марта, из-за чего правительство Карпатской Украины было вынуждено покинуть территорию государства практически через несколько часов после провозглашения независимости; 16 марта был занят Хуст, а 18 марта Венгрией была оккупирована вся территория Карпатской Украины.

Борцы за независимость Карпатской Украины вели партизанскую войну до середины апреля 1939 года.

В последующем, в результате соглашения между Чехословакией и СССР в 1945 году ранее заявленная территория Карпатской Украины отошла к СССР и стала Закарпатской областью в составе Украинской ССР.

Герб Карпатской Украины 
15 марта 1939 года доктор Августин Волошин открыл сессию Сойма (регионального парламента), на котором был принят ряд конституционных законов касательно будущего государственного устройства. В § 5 вынесенного на обсуждение законопроекта, предлагалось утвердить в качестве государственного герба Карпатской Украины прежний герб Подкарпатской Руси, вместе с которым должен был использоваться герб Украинской Народной Республики — «тризуб». Идея разместить на гербе трезубец принадлежала доктору Степану Росохе, уроженцу Марамороша. 

§ 6. Государственным гербом Карпатской Украины является прежний краевой герб: медведь в левом красном полукруге, четыре синие и три жёлтые полосы в правом полукруге и тризуб св. Владимира Великого с крестом на среднем зубе.

Примечания

Ссылки 
 Сайт о Карпатской Украине — онлайн сборник материалов 
 
 Вегеш Микола. Августин Волошин і Карпатська Україна. — Львів: ЗУКЦ, 2004. — 414 с. — ISBN 966-8445-06-6
 Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти. — Ужгород: Карпати, 2004. — 432 с. — ISBN 966-671-070-6 
 Карпатська Україна (1939) VHSRip (документальная кинохроника (1939), Продолжительность: 00:45:20): 1
 «39-й Карпатська Україна» — Україна: Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія, студія «Експеримент», Цикл програм «Третій відділ», 2009. — документальный фильм о событиях 1938—1939 гг. в Закарпатье: 1 часть, 2 часть, 3 часть.

См. также 
 Подкарпатская Русь
 Карпатская Русь
 Закарпатская область
 Закарпатская Украина (1944-1946)

История Закарпатья
История Украины 1917—1991 годов
Ранее существовавшие непризнанные государства
Государства в истории Украины
 
Бывшие государства новейшей истории Украины